Вобла — многозначное понятие. Возможные значения:
 Вобла () — вид лучепёрых рыб семейства карповых.
 «Вобла» — традиционный рыболовецкий фестиваль, проходящий в Астрахани.